Az 1973–74-es UEFA-kupát a holland Feyenoord nyerte, miután a kétmérkőzéses döntőben 4–2-es összesítéssel győzte le az angol Tottenham Hotspurt.

Első kör 

|}

Második kör 

|}

Harmadik kör 

|}

Negyeddöntő 

|}

Elődöntő 

|}

Döntő 

|}

További információk 
 UEFA-kupa 1973-74 – UEFA.com
 Eredmények – RSSSF.com

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa